Pilton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Pilton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Pilton – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Pilton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)